Hans Smits (waterpoloër)
 Hans Smits, voormalig topambtenaar en topbestuurder bij onder meer Schiphol, Rabobank en Havenbedrijf Rotterdam